La Serie A1 1989-1990 fu la 66ª edizione del massimo campionato italiano di hockey su pista maschile. Al termine dei playoff lo scudetto fu conquistato per la seconda volta consecutiva dal Roller Monza che sconfisse in finale il Seregno.

Formula
Per la stagione 1989/1990 il campionato si svolse tra 16 squadre che si affrontarono in un girone unico, con partite di andata e ritorno. Al termine della stagione regolare si disputarono i playoff scudetto con turno preliminare (al quale presero parte anche squadre di A2)..

Squadre partecipanti

Classifica finale

Legenda:
      Qualificate ai play-off
      retrocesse in A2

Play-off scudetto

Squadre partecipanti

Verdetti
  (Essebì) - Campione d'Italia 1989-1990.
 , ,  - retrocesse in Serie A2.

Media 
Le squadre di questo campionato sono disponibili nel videogioco Hockey pista del 1990.

Note

Bibliografia

Libri

Voci correlate
Serie A2 1989-1990 (hockey su pista)
Serie B 1989-1990 (hockey su pista)
Coppa Italia 1989-1990 (hockey su pista)

Collegamenti esterni

Edizioni del massimo campionato italiano di hockey su pista
Tornei per club di hockey su pista nel 1989
Tornei per club di hockey su pista nel 1990